Il doppio del torneo di tennis Madras Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Sander Groen e Oleg Ogorodov 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)
 Sander Groen /  Oleg Ogorodov (finale)

 Andrew Foster /  Gouichi Motomura (primo turno)
 Martin Hromec /  Maks Mirny (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madras Challenger 1996